Pancerniki typu King George V (1911) – typ czterech brytyjskich pancerników z okresu I wojny światowej
 Pancerniki typu King George V (1940) – typ pięciu brytyjskich pancerników z okresu II wojny światowej